Maria van Luxemburg (1304 - Issoudun, 21 maart 1324) was door haar huwelijk met Karel IV van Frankrijk koningin van Frankrijk.

Leven 
Maria werd in 1304 als dochter van de latere rooms-Duitse keizer Hendrik VII en diens echtgenote Margaretha van Brabant geboren. Daarnaast was ze de zuster van koning Jan van Bohemen. Ze trouwde op 21 september 1322 in Provins met de Franse koning Karel IV en werd aldus zijn tweede vrouw, nadat Karels eerste huwelijk met Blanca van Bourgondië op 19 mei 1322 door paus Johannes XXII was geannuleerd geworden. Dit tweede huwelijk van de pas begin 1322 aan de macht gekomen derde en jongste zoon van Filips IV zou de allianties van de Capetingers in het oosten van Frankrijk versterken.

In 1323 baarde Maria een dochter, Marguérite, die kort na de geboorte stierf. Ze was weer zwanger, toen ze tijdens de vermoeiende terugreis door een oponthoud van de koninklijke familie in Toulouse een ongeval met haar paardenkoets had. Ze werd naar Issoudun gebracht, maar had daar een vroeggeboorte: haar zoon Lodewijk leefde slechts enkele uren. Maria bezweek aan de verwondingen van haar val en overleed op 21 maart 1324 op amper negentienjarige leeftijd. Ze werd in de Dominicanenkerk in Montargis bijgezet.

Voorouders

Noten

Referenties 
 
 , Die französischen Königinnen. Von Bertrada bis Marie Antoinette (8.-18. Jahrhundert), Regensburg, 1996, pp. 176–177. 
 , art. Karl IV., in  (ed.), Die französischen Könige des Mittelalters. Von Odo bis Karl VIII. 888–1498, München, 1996, pp. 231, 245–246. 

Huis Capet
Partner van de koning van Frankrijk
Luxemburg, M